Der tschechische Begriff Bílý Potok (deutsch: Weißbach) steht für:

Orte in Tschechien:
 Bílý Potok pod Smrkem, Gemeinde im Okres Liberec
 Bílý Potok (Javorník), Ortsteil von Javorník im Okres Jeseník
 Bílý Potok (Vrbno pod Pradědem), Ortsteil von Vrbno pod Pradědem im  Okres Bruntál

Flüsse:
 Bílý potok (Bílina), ein Zufluss zur Bílina (Fluss) in Tschechien
 Bilý potok oder Weißenbach (Muglbach), rechter Zufluss des Muglbachs nahe Querenbach, Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern; Grenzbach zu Tschechien
 Bílý potok (Smědá), ein Zufluss zur Smědá in Tschechien
 Bílý potok (Svratka), ein Zufluss zur Svratka in Tschechien
 Bílý potok, Zufluss zur Blanice in Tschechien; siehe Radomilický potok
 ein Zufluss zur Raczyna in Tschechien und Polen, siehe Czerwony Potok